Reçber ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hakan Reçber (* 1999), türkischer Taekwondoin
 Rüştü Reçber (* 1973), türkischer Fußballtorwart